Ambly, ancienne commune belge, aujourd'hui section de la commune de Nassogne située en Région wallonne dans la province de Luxembourg ;
 Ambly, ancienne commune du département français des Ardennes, qui pouvait être nommée Ambly-sur-Aisne, aujourd'hui partie constituante de la commune de Ambly-Fleury.

Voir aussi 
 Ambly-sur-Meuse, commune française située dans le département de la Meuse en région Lorraine
 Ambly-sur-Bar, ancienne paroisse de Champagne, hameau de la commune française de Vendresse